Střekov steht für:

 einen Stadtteil von Ústí nad Labem (Aussig), siehe Střekov (Ústí nad Labem)
 die dortige Burg Střekov 
 den Asteroiden (6801) Střekov